Аттила Филкор (; родился 12 июля 1988 года) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Будафок». Экс-игрок молодёжной сборной Венгрии и основной сборной Венгрии.

Клубная карьера 
Аттила родился в Будапеште, и начал играть в футбол в местной команде «МТК», прежде чем как свободный агент присоединился к мальтийскому клубу «Пиета Хотспурс» 22 августа 2006 года. До того, как он перебрался на Мальту, миланский «Интер» связывался с «МТК» для возможной покупки Филкора в июле 2006 года, но безуспешно. Тем не менее, «Пиета Хотспурс» заняла третью категорию в системе распределения вознаграждений FIFA, и, таким образом, должна была заплатить «МТК» 70 000 евро (по 30 000 евро, в течение двух сезонов, плюс ещё 10 тысяч евро). В случае, если бы «Интер» подписал Аттилу напрямую из венгерского клуба, он должен бы был заплатить «МТК» 160 тысяч евро (в среднем, для категории 1 и 2, два раза за два сезона, плюс 10 000 евро) в качестве компенсации за обучение. Венгры утверждали, что переезд игрока на Мальту был планом «Интера» для экономии средств на компенсацию за обучение, регулируемую ФИФА.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на sportbox.ru

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Галлиполи»
Игроки ФК «Равенна»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Про Верчелли»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Дьирмот»